

Medicina 
 Sindrome di Isaacs – rara neuropatia e miopatia immunomediata

Persone 
 Adah Isaacs Menken (1835-1868) – attrice, pittrice e poetessa statunitense, di etnia creola
 Gregory Isaacs, soprannominato Cool Ruler o Lonely Lover (1951-2010) – cantante reggae giamaicano
 Harry Isaacs (1908-1961) – un pugile sudafricano
 Isaac Isaacs (1855-1948) – giudice e politico australiano
 Jason Isaacs (1963) – attore e doppiatore britannico
 Jason Isaacs Fuchs (1986) – attore e sceneggiatore statunitense
 John Isaacs (1915-2009) – cestista statunitense
 Jorge Isaacs (1837-1895) – scrittore, giornalista e politico colombiano
 Pamela Isaacs (...) – attrice e cantante statunitense
 Susie Isaacs (1946) – giocatrice di poker statunitense
 William Isaacs (1884-1955) – pistard britannico